CSA je kratica, ki lahko pomeni:
 centralna apneja med spanjem ()
 Načelnik Generalštaba Kopenske vojske ZDA (angleško Chief of Staff of the United States Army)
 Kanadska vesoljska agencija (angleško Canadian Space Agency)
 Vojska Konfederacijskih držav (angleško Confederate States Army)
 Konfederacija ameriških držav (angleško Confederate States of America)
 Czech Airlines, češka letalska družba
 Partnersko kmetovanje (angleško community-supported agriculture)
 Kombinirano statistično območje (angleško Combined Statistical Area)